Roters ist der Familienname folgender Personen:

 Eberhard Roters (1929–1994), deutscher Kunsthistoriker und Kurator
 Ernst Roters (1892–1961), deutscher Komponist und Filmkomponist
 Georg Roters (* 1928), deutscher Fußballspieler 
 Jürgen Roters (* 1949), deutscher Jurist, Verwaltungsbeamter und Politiker (SPD)